Очки:

 Очки — самый распространённый из оптических приборов, предназначенный для улучшения человеческого зрения и помощи ему при оптических несовершенствах глаза, либо для защиты глаз от различных вредных воздействий;
 Очки — разг. тёмный ободок вокруг глаз (у животных и птиц).
 Географические названия
 Очки — деревня в Брестском районе Брестской области Белоруссии.
 Литература
 «Очки» — рассказ Эдгара По.
 Другое
 Очки — система «гол+пас» в хоккее с шайбой.

См. также